Па́вел Ильи́ч Беля́ев:
 Беляев, Павел Ильич (в монашестве Василий; 1870—не ранее 1931) — епископ Бутурлиновский, викарий Воронежской епархии.
 Беляев, Павел Ильич (1921—2012) — советский конькобежец, ЗМС СССР.